

Personnalités 

  (né en 1968), magistrat et député polonais ;
  (1909-1985), biologiste franco-polonais ;
 Ivan Grigorovitch-Barski (1713-1791), architecte russe ;
 Odile Barski (née en 1946), écrivaine et scénariste française ;
 Vladimir Barski ou Barsky (1866-1936), réalisateur, scénariste et acteur russe.

Voir aussi